Хриб може бити:

 Хриб (Чабар), насељено мјесто у општини Чабар, Република Хрватска
 Хриб (Преддвор), насељено мјесто у општини Преддвор, Република Словенија
 Хриб (Шмарјешке Топлице), насељено мјесто у општини Шмарјешке Топлице, Република Словенија
 Хриб - Лошки Поток, насељено мјесто у општини Лошки Поток, Република Словенија
 Хриб над Рибчами, насељено мјесто у општини Моравче, Република Словенија
 Хриб при Камнику, насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија
 Хриб при Ложнем Долу, насељено мјесто у општини Семич, Република Словенија
 Хриб при Орехку, насељено мјесто у општини Ново место, Република Словенија
 Хриб при Церовцу, насељено мјесто у општини Семич, Република Словенија
 Хриб при Фари, насељено мјесто у општини Костел, Република Словенија
 Хриб при Хињах, насељено мјесто у општини Жужемберк, Република Словенија